INRI, ou I.N.R.I., refere-se a:
INRI, acrônimo supostamente colocado no alto da cruz de Cristo

Usos derivados

Cinema
I.N.R.I. (filme), filme alemão de 1923

Música
I.N.R.I. (álbum), álbum da banda Sarcófago

Religião
Inri Cristo, pseudónimo de Álvaro Thais, líder religioso brasileiro

Outros usos

INRIA
INRIA, sigla do Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique

Desambiguações de siglas